

Населені пункти та їхні частини

 Хоїни — село в гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Хоїни — село в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Хоїни — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Хоїни — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Хоїни — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Хоїни — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Хоїни — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Хоїни — частина села Полічко в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Хоїни — частина села Ольшова-Домброва в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Хоїни — частина села Заблоце в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Хоїни — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки